Соотноше́ние Безу́ — представление наибольшего общего делителя целых чисел в виде их линейной комбинации с целыми коэффициентами.

Названо в честь французского математика Этьена Безу.

История 
Впервые данный факт опубликовал в 1624 году французский математик Клод Гаспар Баше де Мезириак для случая взаимно простых чисел. Формулировка Баше следующая: «Даны два [взаимно] простых числа, найдите наименьшее кратное каждого из них, превышающее на единицу кратное другого». Для решения задачи Баше использовал алгоритм Евклида.

Этьен Безу в своём четырёхтомном «Курсе математики» (Cours de Mathematiques a l'usage des Gardes du Pavillon et de la Marine, том 3, 1766) обобщил теорему, распространив её на произвольные пары чисел, а также на многочлены.

Формулировка 

Пусть ,  — целые числа, хотя бы одно из которых не ноль. Тогда существуют такие целые числа , что выполняется соотношение
 НОД
|}
Это утверждение называется соотношением Безу (для чисел  и ), а также леммой Безу или тождеством Безу.
При этом целые числа  называются коэффициентами Безу.

Существует также модификация соотношения Безу, ограниченная натуральными числами:

Пусть ,  — натуральные числа. Тогда существуют такие натуральные числа , что выполняется соотношение
 НОД
|}

Примеры 
НОД Соотношение Безу имеет вид:
 
Возможны и другие варианты разложения НОД, например:

Следствия 
Если числа  взаимно простые, то уравнение
 
имеет целочисленные решения. Этот важный факт облегчает решение диофантовых уравнений первого порядка.

НОД является наименьшим натуральным числом, которое может быть представлено в виде линейной комбинации чисел  и  с целыми коэффициентами.

Множество целочисленных линейных комбинаций  совпадает с множеством кратных для НОД).

Коэффициенты Безу 
Поскольку случай, когда хотя бы одно из чисел  равно нулю, тривиален, далее в этом разделе предполагается, что оба эти числа не равны нулю.

Неоднозначность 
Нахождение коэффициентов Безу эквивалентно решению диофантового уравнения первого порядка с двумя неизвестными:
  где  НОД
Или, что то же самое:
 
Отсюда следует, что коэффициенты Безу  определены неоднозначно — если какие-то их значения  известны, то всё множество коэффициентов даётся формулой
 

Ниже будет показано, что существуют коэффициенты Безу, удовлетворяющие неравенствам  и .

Вычисление коэффициентов с помощью алгоритма Евклида 

Для нахождения коэффициентов Безу можно использовать расширенный алгоритм Евклида нахождения НОД и представить остатки в виде линейных комбинаций a и b. Шаги алгоритма записываются в следующем виде:

…

 Пример
Найдём соотношение Безу для  Формулы алгоритма Евклида имеют вид
 
 
 
Таким образом, НОД. Из этих формул получаем:
 
 
В итоге соотношение Безу имеет вид

Вычисление коэффициентов с помощью непрерывных дробей 
Альтернативный (по существу эквивалентный) способ решения уравнения  использует непрерывные дроби. Разделим обе части уравнения на НОД: . Далее разложим  в непрерывную дробь и подсчитаем подходящие дроби . Последняя  из них будет равна  и связана с предыдущей обычным соотношением:
 
Подставив в эту формулу  и умножив обе части на , получаем
 
С точностью до знака, это соотношение Безу. поэтому предпоследняя подходящая дробь  даёт модули решения:  есть знаменатель этой дроби, а  — числитель. Осталось, исходя из первоначального уравнения, найти знаки ; для этого достаточно найти последние цифры в произведениях .

Минимальные пары коэффициентов 
Приведённый в предыдущем разделе алгоритм через непрерывные дроби, как и эквивалентный ему алгоритм Евклида, даёт в результате пару , удовлетворяющую неравенствам
 
Этот факт следует из того, что дроби  и , как указано выше, образуют последовательные подходящие дроби, а числитель и знаменатель следующей подходящей дроби всегда больше, чем у предыдущей. Для краткости можно назвать такую пару минимальной, таких пар всегда две.

Пример. Пусть . НОД(12, 42) = 6. Ниже приведены некоторые элементы списка пар коэффициентов Безу, причём минимальные пары выделены красным цветом:

Применение 
Соотношение Безу часто используется как лемма в ходе доказательства других теорем (например, основной теоремы арифметики), а также для решения диофантовых уравнений и сравнений по модулю.

Решение диофантовых уравнений первой степени 
Рассмотрим решение в целых числах диофантовых уравнений вида
 
Обозначим НОД Очевидно, уравнение имеет целочисленные решения только в том случае, когда  делится на . Будем считать это условие выполненным, и одним из приведённых выше алгоритмов найдём коэффициенты Безу :
 
Тогда решением исходного уравнения будет пара , где .

Решение сравнений первой степени 
Для решения сравнений первой степени
 
его достаточно преобразовать к виду
 
Практически важным частным случаем является нахождение обратного элемента в кольце вычетов, то есть решение сравнения

Вариации и обобщения 
Соотношение Безу легко обобщается на случай, когда имеется более двух чисел:

Пусть , …,  — целые числа, не все равные нулю. Тогда существуют такие целые числа , …, , что выполняется соотношение:
 НОД, …,  = 

Соотношение Безу может иметь место не только для целых чисел, но и в других коммутативных кольцах (например, для гауссовых целых чисел). Такие кольца называются кольцами Безу.

Пример: формулировка для кольца многочленов (от одной переменной):

Пусть  — какое-либо семейство многочленов, и не все они равны нулю. Обозначим  их наибольший общий делитель. Тогда существует такое семейство многочленов , что выполняется соотношение:
 

Коэффициенты Безу для двух многочленов от одной переменной могут быть вычислены аналогично изложенному выше для целых чисел (с помощью расширенного алгоритма Евклида). Общие корни двух многочленов являются корнями также и их наибольшего общего делителя, поэтому из соотношения Безу и основной теоремы алгебры вытекает следующий результат:

Пусть даны многочлены  и  с коэффициентами в некотором поле. Тогда многочлены  и  такие, что , существуют тогда и только тогда, когда  и  не имеют общих корней ни в каком алгебраически замкнутом поле (обычно в качестве последнего берётся поле комплексных чисел).

Обобщением этого результата на любое количество многочленов и неизвестных является Теорема Гильберта о нулях.

См. также 
 Алгоритм Евклида
 Диофантово уравнение
 Наибольший общий делитель
 Решение сравнений
 Сравнение по модулю

Примечания

Литература

Ссылки 
 Онлайн-калькулятор коэффициентов соотношения Безу.
 Bezout’s Identity .
 Bezout’s identity, Euclidean algorithm.

Диофантовы уравнения
Теоремы теории чисел
Б